G6, G.6  ou G06 peut faire référence :

Domaine militaire 
 Caudron G.6, un avion de bombardement et de reconnaissance français ;
 HMS G6, un sous-marin de la Classe G de la Royal Navy ;
 HMS Pakenham (G06), un destroyer de la Classe P de la Royal Navy.

Géopolitique 
 , différents groupe de pays, notamment l'ancêtre du G7 ;
 G6 européen, groupe informel des six ministres de l'intérieur des six pays les plus peuplés de l'Union européenne : Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pologne.

Musique 
 Like a G6, une chanson de Far East Movement sortie en 2010.

Télécommunications 
 LG G6, un smartphone de la marque LG.

Sciences 
Chimie
 Groupe 6 du tableau périodique des éléments.

Médecine
 Abcès et granulome intracrâniens et intrarachidiens (G06), d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles
 BMW X6 (G06), troisième génération de la BMW X6 ;
 BYD G6, un modèle du constructeur chinois BYD ;
 Pontiac G6, un modèle du constructeur américain Pontiac ;
 Riich G6 , un modèle du constructeur chinois Chery.

Route
  Autoroute chinoise G6 reliant Pékin à Lhassa ;
  Route nationale slovène G6 reliant Postojna à la frontière croate.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres